Sauquillo puede referirse a:

Botánica 
 El nombre común de la planta Sambucus ebulus.
 El nombre común de la planta Viburnum opulus.
 El nombre común de la planta '''Viburnum tinus.

Divisiones administrativas

En España 
 Sauquillo de Cabezas (C.P. 40351), provincia de Segovia.
 Sauquillo de Alcázar (C.P. 42138), provincia de Soria.
 Sauquillo de Boñices (C.P. 42218), provincia de Soria.
 Sauquillo de Paredes (C.P. 42315), provincia de Soria.
 Sauquillo del Campo (C.P. 42216), provincia de Soria.

Apellido 
 Sauquillo, apellido.